Никита Викторович Беспалов (28 декабря 1987, Москва) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник московских «Крыльев Советов». В настоящее время выступает за словацкий клуб «ХК 21 Прешов».

Карьера 

Никита Беспалов начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в составе клуба Высшей лиги ХК «Белгород», выступая до этого за фарм-клуб московского ЦСКА. В своём дебютном сезоне Никита провёл на площадке 20 матчей с коэффициентом надёжности 2,66. Также в том году Беспалов призывался в основной состав ЦСКА, однако ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге он так и не провёл.

9 сентября 2009 года Никита подписал контракт с воскресенским «Химиком», в составе которого в сезоне 2009/10 он провёл 49 матчей с коэффициентом 2,69, после чего болельщики подмосковного клуба признали его лучшим игроком сезона. 18 мая 2010 года Беспалов заключил соглашение с нижегородским «Торпедо», сразу после чего он был командирован в клуб ВХЛ ХК «Саров». В своём дебютном сезоне в ВХЛ Никита стал основным вратарём клуба, в 60 матчах заработав коэффициент надёжности 2,58.

Сезон 2011/12 Беспалов также начал в роли основного голкипера ХК «Саров», однако в середине сезона травму получил первый вратарь «Торпедо» Виталий Коваль, после чего Никита был вызван в нижегородский клуб. 24 января 2012 года в матче против рижского «Динамо» Беспалов дебютировал в КХЛ, а уже четыре дня спустя в игре с мытищинским «Атлантом» записал на свой счёт первый «сухой» матч в лиге.

С 2013 по 2016 годы выступал за хоккейный клуб «Сибирь», вместе с командой стал бронзовым призёром сезона 2014/2015.

8 апреля 2016 года было объявлено о переходе Беспалова в московский «Спартак». 30 апреля 2021 года в связи с истечением контракта покинул «Спартак».

Международная 
В составе сборной России Никита Беспалов принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2007 года, на котором он вместе с командой стал серебряным призёром, не проведя, однако, ни одного матча на турнире.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007.
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2014

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 15 июля 2016 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль игрока на r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Белгород»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Спартак» Москва